

Ferrovie 
 Ferrovia Leopolda – linea ferroviaria della Toscana
 Stazione Leopolda – vecchia stazione ferroviaria di Firenze adibita a sede per meeting, congressi e varie manifestazioni
 Stazione Leopolda – stazione ferroviaria di Livorno
 Stazione Leopolda – vecchia stazione ferroviaria di Pisa

Altro 
 Leopolda – forma femminile del nome proprio di persona italiano Leopoldo
 La Leopolda – inno del Granducato di Toscana
 Leopolda – convegno politico ideato da Matteo Renzi
 Teatro Fonderia Leopolda – ex fabbrica della ghisa trasformata oggi in teatro della città di Follonica (GR)